Никола́й Нау́мов: 
 Наумов, Николай Алексеевич (1835—1914) — русский контр-адмирал.
 Наумов, Николай Алексеевич (род. 1953) — российский управленец, предприниматель, футбольный функционер. Президент футбольного клуба «Локомотив» в 2007—2010 годах.
 Наумов, Николай Георгиевич (род. 1931) — советский и российский государственный деятель.
 Наумов, Николай Григорьевич (1909—1996) — советский футболист, тренер.
 Наумов, Николай Иванович (1838—1901) — русский писатель.
 Наумов, Николай Павлович (1902—1987) — советский зоолог, эколог и охотовед, педагог, доктор биологических наук.
 Наумов, Николай Семёнович (1903—1968) — советский инженер-химик, лауреат государственных премий.
 Наумов, Николай Сергеевич — губернатор Риги в 1783 году.
 Наумов, Николай Фёдорович (1921—2012) — советский и российский военнослужащий, писатель, участник Великой Отечественной войны.